Newby – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Newby Head 
 Newby – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Newby (Craven) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Clapham cum Newby – civil parish
 Newby (Hambleton) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Newby (Huby) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Rainton with Newby – civil parish
 Newby (Skelton-on-Ure) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Newby with Mulwith – civil parish
 Newby (Scarborough) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Newby and Scalby – civil parish
 Newby Bridge – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Newby Cote – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Newby East – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Newby West – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Newby Wiske – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)